Dhiffushi ist der Name mehrerer Inseln der Malediven:

Dhiffushi (Nord-Malé-Atoll), eine zum Nord-Malé-Atoll (Kaafu) gehörende, bewohnte Insel
Dhiffushi (Ari-Atoll), eine zum südlichen Ari-Atoll (Alif Dhaal) gehörende, touristisch genutzte Insel
Dhiffushi (Kolhumadulu-Atoll), eine zum Kolhumadulu-Atoll (Thaa) gehörende, unbewohnte Insel
Dhiffushi (Faadhippolhu-Atoll), eine zum Faadhippolhu-Atoll (Lhaviyani) gehörende, unbewohnte Insel